Slovo přejezd může jako termín znamenat
 železniční přejezd, což je termín zahrnující i pěší přechody přes železniční dráhu a některé přejezdy přes neželezniční dráhy
 místo upravené k příčnému přejíždění tramvajové dráhy vedené po pozemní komunikaci
 přejezd pro cyklisty přes pozemní komunikaci
 kolejový přejezd (kolejová spojka) – propojení souběžných kolejí dráhy spojovací kolejí s výhybkami
 přejezd (rallye) – část trati rallye závodu mezi rychlostními zkouškami vedoucí v běžném provozu
Obecně slovo přejezd znamená:
 jízdu přes nějaké území, hranici nebo objekt nebo jeho minutí (přejezd přes Německo, přejezd kolem čidla – obdobným slovem pro vzdušnou dopravu je přelet) vozidlem, na jízdním zvířeti, na lyžích apod.
 pozemní (silniční nebo drážní) dopravní cestu určená k překonání nějakého území nebo objektu úrovňově nebo nad jeho úrovní

Externí odkazy 
 přejezd /vodáctví / překonání vodního toku bez ztráty výšky. Při přejezdu špička lodě směřuje po celou dobu proti proudu a úhel, náklon lodě i síla záběrů odpovídá síle proudu.